И́горь Евге́ньевич Скля́ров (, Таганрог, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, играл на позициях защитника и полузащитника.

Биография 
Известен по выступлениям за футбольные клубы СКА из Ростова-на-Дону и «Динамо» из Москвы. Мастер спорта СССР с 1986 года, заслуженный мастер спорта СССР с 1989 года.

После того как 4 апреля 1993 года в матче чемпионата России «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Динамо» (Москва) Скляров получил тяжёлую травму крестообразных связок колена, выйти на свой прежний уровень футболисту не удалось. В 1998 он вернулся в профессиональный футбол, без особого успеха выступал в клубах «Металлург» (Липецк) и «Спартак» (Рязань), после чего завершил свою игровую карьеру.

В высшей лиге чемпионата СССР сыграл 128 матчей, забил 2 мяча; в высшей лиге чемпионата России сыграл 30 матчей, забил 4 мяча.

В 2001 году вместе с супругой, чемпионкой мира по спортивной гимнастике Натальей Юрченко, Игорь Скляров уехал в США. Жил в Аллентауне, штат Пенсильвания, тренировал детей. Совладелец детской футбольной школы.

В 2009—2010 годах работал спортивным директором новосибирской «Сибири».

Карьера в сборной 
Сыграл 1 матч в составе сборной России:
 17 февраля 1993. Товарищеский матч. Сальвадор — Россия 1:2. 90 минут, ; «Динамо» (Москва)

За олимпийскую сборную СССР в 1987—1988 годах сыграл 9 матчей.

Достижения 
 Олимпийский чемпион 1988 года
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1): 1990
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 1992, 1993
 В списке 33 лучших футболистов России (1): № 1 — 1992

Примечания

Ссылки 
 ПЯТЬ ЗВЕЗДНЫХ МИНУТ В СЕУЛЕ
 Игорь Скляров: «Обратно в Америку не хочу», Интервью «Спорт-Экспресс», 06.02.2010

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Торпедо» Таганрог
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Спартак» Рязань
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Персоналии:Аллентаун